Het woord likelihood ratio  kan verschillende betekenissen hebben:

 Statistiek: aannemelijkheidsquotiënttoets
 Epidemiologie Likelihood ratio (epidemiologie)